BUA steht als Abkürzung für:

 Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe
 British United Airways, britische Fluggesellschaft

Bua steht für:
 Bua (Fidschi), Provinz des südpazifischen Inselstaates Fidschi
 Bua (Fluss) in Malawi
 Bua (Sprache), Sprache aus der Bua-Sprachgruppe
 Bua-Sprachen, Gruppe von im Tschad gesprochenen Sprachen
 Bua, italienischer Name der kroatischen Insel Čiovo
 Bua, Aldeia in Osttimor, siehe Uma Naruc

Bua oder Búa ist der Familienname folgender Personen:
 John Akii-Bua (1949–1997), ugandischer Leichtathlet
 Kevin Bua (* 1993), schweizerisch-spanischer Fußballspieler
 Lucas Búa (* 1994), spanischer Sprinter
 Ramón Búa Otero (1933–2012), spanischer römisch-katholischer Bischof
 Rosolino Bua (1901–1979), italienischer Schauspieler
 Tatiana Búa (* 1990), argentinische Tennisspielerin

bua steht für:
 Burjatische Sprache nach ISO 639-2

Abkürzung